Nazwę HMS „Illustrious” (z ang.: słynny, wybitny) nosiło 5 okrętów brytyjskiej Royal Navy:

 Pierwszy „Illustrious”, wodowany w 1789 r., był 74-działowym okrętem liniowym (third-rate). Zatopiony w wyniku sztormu w 1795 r.
 Drugi „Illustrious”, wodowany w 1803 r., był 74-działowym okrętem liniowym (third-rate). Wycofany ze służby w 1868 r.
 Trzeci „Illustrious”, wodowany w 1896 r., był pancernikiem typu Majestic. Złomowany w 1920 r.
 Czwarty „Illustrious”, wodowany w 1939 r., był lotniskowcem typu Illustrious. Brał aktywny udział w II wojnie światowej, złomowany w 1956 r.
 Piąty „Illustrious”, wodowany w 1981 r., jest lotniskowcem typu Invincible.

Illustrious